Eroschema är ett släkte av skalbaggar. Eroschema ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Eroschema